168. længdegrad kan henvise til:

 168. vestlige længdekreds
 168. østlige længdekreds